Bogdan Vodă peut faire référence à :
 Bogdan Vodă, une commune roumaine du județ de Maramureș ;
 le nom roumain du prince de Moldavie, Bogdan  le Fondateur, au .